Toponímia:
 Solsona municipi i ciutat capital de la comarca del Solsonès (província de Lleida, Catalunya) 
 Bisbat de Solsona, demarcació de l'església catòlica a Catalunya que comprèn el Solsonès i part de l'Anoia, l'Urgell i el Berguedà 
 Solsona (Ilocos Nord), municipi de la província d'Ilocos Nord a la regió filipina d'Ilocos 
 Cal Solsona (Biscarri), masia al poble de Biscarri al municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Mas Solsona, mas al municipi de Vallfogona de Balaguer a la comarca de la Noguera 
 Biografies:
 Primer cognom:
 Carme Solsona i Piñol política catalana 
 Daniel Solsona Puig (Cornellà de Llobregat, 1952), jugador de futbol català 
 Estanislao Solsona Sementé dissenyador de moda català nascut a Torregrossa
 Francesc Solsona (Anglesola, segle XVI) jurisconsult català 
 Francesc de Solsona (?,  - ?, segle XVI), canonge i President de la Generalitat de Catalunya
 Ramon Solsona i Sancho (Barcelona, 1950), escriptor, periodista i publicista català 
 Segon cognom:
 Baldomer Saldoni i Solsona (?, Sallent - 1932, Manresa), propietari i director del Diario de Avisos de Manresa
 Gonçal Mayos Solsona (Vilanova de la Barca, 1957), filòsof, assagista i professor de la Universitat de Barcelona 
 Mateo Magariños Solsona (Montevideo, 1867 - 1921), polític i escriptor uruguaià pertanyent al Partit Colorado 
 Meritxell Santamaría Solsona (Barcelona, 1978 ) actriu catalana 
 Salvador Milà i Solsona (1953, Barcelona), polític català 
 Vicenç Vilarrubla i Solsona (1981, la Seu d'Urgell), esquiador urgellenc 
 Víctor Vázquez i Solsona (Barcelona, 1987), futbolista català 
 Miscel·lània: Batalla de Solsona (1655), sèrie de combats lliurats el 1655 a Solsona entre els exèrcits hispànic i francès durant la guerra dels Segadors.